Por «calle de la Autonomía» o «calle Autonomía» pueden conocerse las siguientes vías:
la calle de la Autonomía de la ciudad española de Barcelona;
la calle Autonomía de la ciudad española de Bilbao; y
la calle de la Autonomía de la ciudad española de San Sebastián.